Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на јубиларном 10. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржано је 9. и 10. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену 2003. у Паризу бранио је Сергеј Макаров из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 31 такмичар из 23 земље.

 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2) 
 (2)
  (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)  
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбољих бацача копља у сезони 2005. пре првенства (6. августа), имали су следећи пласман .

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2005.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 9. августа 2005. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман међу 12 у финалу износила је 81,00 (КВ). Норму је испунило 3 такмичара а 9 у финале се пласирало на основу резултата (кв).,,,

Почетак такмичења: Група А у 11:30 и група Б у 13:05.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 2. септембра 2005. године у 20:20 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2005. на сајту WA
 Резултати у бацању копља на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном